Дејан Чукић (Иванград, 25. новембар 1966) дански је глумац, режисер и сценариста српског порекла. 

Најпознатије улоге имао је у филмовима У Кини једу псе (1999), Лака лова (2010), Сањар (2017) и ТВ серији Борџије (2011).

Биографија 

Рођен је 1966. године у Иванграду. У Данској је завршио Данску националну глумачку школу 1993. године и од тада остварио низ улога како у класичном позоришном репертоару и на филму.

Године 1994. добио је ћерку Софију са супругом Карином Холм. Док је боравио у Београду, ухапшен је 30. марта 2000. године, јер је избегао служење војног рока.

Живи и ради у Копенхагену..

Филмографија 

|-
| 1993. || || -{En succes}- || || ТВ филм
|-
| 1995. || Операција Кобра || -{Operation Cobra}- || Зак ||
|-
| 1995. || || -{Landsbyen}- || Симон || ТВ серија
|-
| 1996. || || -{Bella, min Bella}- || Драго ||
|-
| 1996. || || -{Ondt blod}- || Салто ||
|-
| 1998. || || -{Taxa}- || Дејан || ТВ серија
|-
| 1999. || У Кини једу псе || -{In China They Eat Dog}- || Арвид||
|-
| 2000. || || -{D-dag - Niels-Henning }- || Борис || ТВ филм
|-
| 2000. || || -{D-dag - Lise}- || Борис || ТВ филм
|-
| 2000. || || -{D-dag - Carl}- || Борис || ТВ филм
|-
| 2000. || || -{D-dag - Boris}- || Борис || ТВ филм
|-
| 2002. || || -{Life Makes Sense If You're Famous}- ||Мајки ||
|-
| 2000. || || -{D-dag}- || Борис || ТВ филм
|-
| 2001. || || -{Den serbiske dansker }- || Вук (Ратко) || ТВ филм
|-
| 2001. || || -{D-dag - Den færdige film}- || Борис || ТВ филм
|-
| 2001. || || -{Escape - Flugten fra ensomheden }- || || кратки филм
|-
| 2002. || || -{Den gamle møller}- || криминалац || кракти филм
|-
| 2002. || || -{Hvor svært kan det være}- || Карстен || ТВ серија
|-
| 2002—2003. || || -{Nikolaj og Julie}- || Филип Кројер || ТВ серија
|-
| 2003. || || -{Skjulte spor}- || Хак || ТВ серија
|-
| 2003. || || -{Who's the Greatest}- || читалац вести ||
|-
| 2004. || || -{Hotet}- || Јасек ||
|-
| 2005. || || -{Opbrud}- || Густав ||
|-
| 2005. || || -{Bag det stille ydre}- || Давид ||
|-
| 2005. || || -{Drengen og træet}- || Фар || кракти филм
|-
| 2006. || || -{Anna Pihl}- || Ставро || ТВ серија
|-
| 2006. || || -{The Amazing Death of Mrs Müller}- || Танго || кратки филм
|-
| 2006. || || -{Snart kommer tiden}- || Хилберт || кратки ТВ филм
|-
| 2007. || Клопка || -{The Trap}- || Ивковић ||
|-
| 2007. || || -{Forestillinger}- || Марко || ТВ мини серија
|-
| 2007. || || -{Paragraf 15}- || Толк || кратки филм
|-
| 2007. || || -{Kærlighed på film}- || Франк || ТВ мини серија
|-
| 2007. || || -{De unge år: Erik Nietzsche sagaen del 1}- || Селкоф || 
|-
| 2007. || || -{Daisy Diamond}- || Бетина || 
|-
| 2007. || || -{Torpedo}- || Чедомир || ТВ мини серија
|-
| 2008. || || -{Ulvenatten}- || Рамзан Јевлојев || 
|-
| 2009. || || -{Original}- || Макс || 
|-
| 2009. || || -{Vanvittig forelsket}- || Пјер Дурет || 
|-
| 2009. || || -{Simon & Malou}- || Симон || 
|-
| 2010. || Лака лова || -{Snabba cash}- || Радован Крањић || 
|-
| 2010. || || -{Wallander}- || Ларс || ТВ серија
|-
| 2010. || || -{Lærkevej}- || Мартин Егхолм || ТВ серија
|-
| 2010. || || -{Noget i luften}- || Александар || 

|-
| 2012. || || -{Lykke}- || Алф Тирегод || ТВ серија 
|-
| 2012. || Лака лова 2 || -{Snabba cash 2}- || Радован Крањић || 
|-
| 2012. || Ономе кога се тиче || || || кратки филм
|-
| 2013. || Кругови || -{The circles}- || Надин муж || 
|-
| 2013. || Лака лова 3 || -{Snabba cash 3}- || Радован || 
|-
| 2013. || Стокхолмске приче || -{Stockholm Stories}- || Густав || 
|-
| 2011—2014. || Борџије || -{Borgia}- || Ђулијано дела Ровере || ТВ серија
|-
| 2017. || || -{Innan vi dör}- || Раде || 
|-
| 2017. || || -{Fantasten}- || Клаус || 
|-
| 2017. || Маја || -{Maja}- || Жарко || кратки филм
|-
| 2019. || || -{Skammerens Datter II: Slangens Gave}- || Сезуан || 
|}

Референце

Спољашње везе 
 
 

Рођени 1966.
Беранци
Срби у Црној Гори
Српски глумци
Српски сценаристи
Дански глумци
Дански редитељи
Дански сценаристи
Срби у Данској
Српски телевизијски редитељи